Віа́на, або Віанна — власна назва.

Особи 

 Жозе Фернанду Віана ді Сантана — бразильський футболіст.
 Мануель Орібе-і-Віана — 2-й президент Уругваю.
 Угу Віана — португальський футболіст.

Топоніми

Віана (Іспанія)
 Віана-до-Боло
 Віана-де-Сега
 Віана-де-Дуеро
 Віана-де-Хадраке

Віана-ду-Алентежу
 Віана-ду-Каштелу
 Віана-ду-Каштелу (округ)
 Віана-ду-Каштелуська діоцезія